Infantka Kateřina (26. listopadu 1436, Lisabon – 17. června 1463) byla portugalská infantka (princezna), dcera krále Eduarda Portugalského a jeho manželky Eleonory Aragonské.

Život 
Kateřina se narodila 26. listopadu 1436 v Lisabonu jako osmé z devíti dětí svých rodičů a jako čtvrtá dcera. Stejně jako její sestry byla považována za ambiciózní, chytrou a svéhlavou. Byla zaslíbena titulárnímu navarrskému králi Karlovi, ten však zemřel ještě předtím, než se mohla svatba uskutečnit a její bratr, po zajištění sňatků jejích sester s kastilským králem a císařem Svaté říše římské, už žádné spojenectví s dalšími královskými rody nepotřeboval. A tak se Kateřina obrátila k náboženskému životu v klášteře svaté Kláry. Vzdělaná infantka byla autorkou mnoha knih týkajících se morálky a náboženství. Zemřela 17. června 1463 ve věku 26 let a byla pohřbena v Convento do Carmo v Lisabonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalské infantky
Portugalští spisovatelé 15. století
Narození v roce 1436
Narození 26. listopadu
Narození v Lisabonu
Úmrtí v roce 1463
Úmrtí 17. června
Pohřbení v Lisabonu
Ženy